Air může být:
 Air (hudební skupina) – francouzské hudební duo
 Air (skladba) – hudební forma zejména z období renesance a baroka
 Aïr (pohoří) – vulkanické pohoří v Saharské poušti, v Nigeru

Externí odkazy